Андреєв Василь Андрійович — радянський військовик
 Андреєв Василь Васильович — російський віртуоз гри на балалайці
 Андреєв Василь Олексійович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу